O Grande Moinho Cearense é uma empresa brasileira que atua no mercado de moagem de trigo em Fortaleza. Está instalada em uma área de 12.000 m² 16 células e 5 entrecélulas podendo armazenar até 22.000t de grãos. A principal marca da empresa é a "Farinha Dona Maria". A empresa faz parte do grupo controlado por Carlos Francisco Ribeiro Jereissati que também detém o Iguatemi Empresa de Shopping Centers e a Oi.

Grupo Jereissati
Empresas de alimentação do Brasil
Empresas do Ceará